Pommery — французский винодельческий дом шампанских вин, находящийся в городе Реймс.

История 
При своём основании в 1858 году дом получил имя Pommery & Greno. Основателями стали Александр Луи Поммери () и Нарцисс Грено (), а основным видом деятельности торгового дома поначалу была торговля шерстью.

После смерти Александра Луи управление домом взяла в свои руки его вдова Луиза Поммери, и предприятие стало заниматься исключительно производством шампанских вин. Вскоре бренд Pommery стал одной из самых известных и крупнейших марок шампанского вина в регионе Шампань. Начиная с 2002 года домом Pommery владеет компания Vranken-Pommery Monopole (штаб-квартира в городе Эперне), в чьей собственности также находятся дома Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte и бренд Demoiselle.

Примечания

Ссылки 
 Сайт дома Pommery
 Генеалогия семьи Поммери
 Madame Louise Pommery, the woman who invented modern Champagne

Появились в 1858 году
Производители шампанских вин
Торговые марки шампанского
Винодельческие хозяйства Реймса